Storry est un patronyme et un prénom pouvant désigner:

Patronyme
Beth Storry (née en 1978), joueuse anglaise de hockey sur gazon
 (né en 1948), acteur britannique
 (1868-1938), homme politique britannique

Personnage fictif
Raymond Storry, personnage de la série britannique EastEnders

Prénom
, écrivain et producteur australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme